Abeyta steht für:

Personen:
 Aaron Abeyta alias El Hefe, US-amerikanischer Musiker

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Abeyta Arroyo, Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Cañada de Abeyta, Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 North Abeyta Creek, Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 South Abeyta Creek, Fluss im US-Bundesstaat Colorado

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Abeyta (Colorado)